Centelles municipi català de la comarca d'Osona
 Centelles (llinatge), família catalana de l'alta noblesa
 Agustí Centelles i Ossó (1909-1985), fotoperiodista conegut amb el nom del Robert Kappa català
 Camí de Centelles, camí que uneix els pobles de Castellcir i Centelles
 Estació de Centelles, estació de ferrocarril propietat d'adif situada a la població de Centelles (Osona)
 Palau Centelles, monument del municipi de Barcelona
 Torrent de Centelles (Castellcir), curs d'aigua dels municipis de Sant Martí de Centelles (Osona) i de Castellcir (Moianès)